Peremyschl ist der Name folgender Orte:

 Peremyschl (Kaluga), Dorf (ehemalige Stadt) in der Oblast Kaluga, Russland
 Peremyschl Moskowski, ehemalige Burgstadt in der Oblast Moskau, Russland
 Peremyschl, altrussischer Name von Przemyśl in der heutigen Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen

Siehe auch:
 Peremyl, Ort in der Oblast Wolyn, Ukraine
 Peremyschljany, Stadt in der Oblast Lwiw, Ukraine
 Přemysl
 Przemyśl (Begriffsklärung)